Per tangenziale si intende descrivere una strada a scorrimento veloce, realizzata in zone particolarmente urbanizzate.

Le tangenziali poste a Ovest del nucleo urbano sono:
 Tangenziale Ovest di Benevento
 Tangenziale Ovest di Bra
 Tangenziale Ovest di Brescia
 Tangenziale Ovest di Campobasso
 Tangenziale Ovest di Catania
 Tangenziale Ovest di Ferrara
 Tangenziale Ovest di Lecce
 Tangenziale Ovest di Lucera
 Tangenziale Ovest di Milano
 Tangenziale Ovest di Padova
 Tangenziale Ovest di Siena
 Tangenziale Ovest di Verona

Pagine correlate 
 Westtangente